

Persone
 Arthur Tell Schwab (1896-1945) – atleta svizzero specializzato nella marcia
 Charlotte Schwab (1952) – attrice svizzera
 Erwin Schwab (1964) – astronomo tedesco
 Fritz Schwab (1919-2006) – atleta svizzero specializzato nella marcia
 Gustav Schwab (1792-1850) – scrittore tedesco
 Hubert Schwab (1982) – ex ciclista su strada svizzero, professionista dal 2005 al 2010
 Klaus Schwab – ingegnere ed economista tedesco
 Oscar Schwab (1882-1955) – pistard svizzero naturalizzato statunitense
 Stefan Schwab (1990) – calciatore austriaco
 Susan Schwab (1955) – politica statunitense
 Thomas Schwab (1962) – ex slittinista tedesco
 Werner Schwab (1958-1994) – scrittore e drammaturgo austriaco
 V. E. Schwab (197) -  scrittrice statunitense di romanzi fantasy

Altro
 Irwin Schwab, più noto come Ambush Bug – personaggio dei fumetti DC Comics creato da Keith Giffen